Institut Leibniz per a la recerca en polímers de Dresden (del seu nom en alemany Institut für PolymerForschung), centre de recerca en polímers amb seu a Dresden, a Alemanya
 Independents per Falset, partit polític d'àmbit municipalista de Falset, al Priorat
 Federació Internacional de Potència (del seu nom en anglès International Powerlifting Federation), organisme regidor de l'aixecament de potència a nivell mundial
 Fundació polar internacional (del seu nom en anglès International Polar Foundation), organització belga dedicada a l'estudi de les regions polars i el canvi climàtic
 Instituto de Política Familiar, organització no governamental que vetlla per la política familiar a Espanya
 International Pen Friends, organització que promou la comunicació per carta entre persones de tot el món
 Ideias para o Futuro, estudi d'arquitectura de Portugal responsable del disseny de la ciutat d'Oyala
 Itanium (del seu nom en anglès Itanium Processor Family), microprocessador amb arquitectura de 64 bits desenvolupat per Intel i Hewlett-Packard
 IPFilter, programari de codi obert que forneix tallafocs per a sistemes Unix-like
 Information Presentation Facility, mètode per a oferir serveis d'hipertext en sistemes OS/2 d'IBM
 Dipòsit a termini (del seu nom en castellà Imposición a Plazo Fijo), dipòsit bancari que no es pot recuperar fins passat un temps establert
 Fibrosi pulmonar idiopàtica (del seu nom en anglès Idiopathic Pulmonary Fibrosis), malaltia pulmonar greu caracteritzada per una dispnea progressiva
 Indicador de participació femenina, mesura d'apoderament de gènere femení en àmbits econòmics i polítics